powiat nyski – powiat ze stolicą w Nysie – (nazwa utworzona od dawnej nazwy Nysy – Nissa, używanej przez krótki czas po II wojnie światowej)
 powiat niżański – powiat ze stolicą  w Nisku – (nazwa utworzona od dawnej nazwy miejscowości Niżsko, obowiązująca oficjalnie w zaborze austriackim, w okresie II Rzeczypospolitej i po roku 1945)
 Powiat niski– dawny powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii

niski